

Мюскода — місто, штат Вісконсин
 Мюскода — селище, штат Вісконсин